Оля:

 Оля — разговорный, короткий вариант имени Ольга.
 Оля́ — населённый пункт в Лиманском районе Астраханской области России.
 Оля — морской порт в селе Оля Лиманского района Астраханской области России.
 Оля — река в Забайкальском крае России, приток Нерчи.
 Оля — река в Сахалинской области России, впадает в бухту Оля Охотского моря.
 Оля — бухта в Охотском море на острове Итуруп, в Сахалинской области России.

См. также 
 Ольга (значения)
 ОЛЯ РАН — отделение литературы и языка Российской академии наук.